

Persone 
 Auguste-Jean-Alexandre Law de Lauriston – ufficiale e politico francese
 Jacques Alexandre Law de Lauriston – generale francese, maresciallo di Francia dal 1823
 Jean Law de Lauriston – governatore di colonie francesi
 Jesse Lauriston Livermore – economista statunitense
 Michael Lauriston Thomas – ex calciatore inglese

Altro 
 Castello di Lauriston – casa fortificata del XVI secolo in Scozia, Regno Unito
 Lauriston – località nei pressi di Edimburgo